Худун — многозначный термин.

 Худун — город в Сомали.
 Худун — река в России.
 Худун — китайский энциклопедический сайт.